Иероглиф — название письменного знака в некоторых системах письма.
 Иероглифы (геология) — валики, борозды и др. формы отпечатков на поверхностях напластования некоторых, обычно тонкозернистых, пород.
 «Иероглиф» — альбом группы «Пикник».

Примечания